Il World Group è il più alto livello della Fed Cup 2008

Tabellone

Primo turno

Israel vs. Russia

Stati Uniti vs. Germania

Cina vs. Francia

Italia vs. Spagna

Semifinali

Russia vs. Stati Uniti

Cina vs. Spagna

Finale

Spagna vs. Russia

Fed Cup 2008